Gammbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammbodtjärnarna (Själevads socken, Ångermanland, 704106-163954), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,88 ha)
Gammbodtjärnarna (Själevads socken, Ångermanland, 704110-164005), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,9 ha)
Gammbodtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704491-151068), sjö i Sollefteå kommun,  (7,31 ha)
Gammbodtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704981-152821), sjö i Sollefteå kommun, 
Gammbodtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706025-150414), sjö i Sollefteå kommun, 
Gammbodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,2 ha)
Gammbodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, mellan Gammbodhöjderna), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gammbodtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn